Len канадський гурт альтернативного року з Торонто. Вони відомі завдяки своєму хіту 1999 року, пісні Steal My Sunshine. Гурт складається з Марка Костансо (вокал, гітара) та Sharon Costanzo (вокал, бас-гітара) та низки інших музикантів. На піку своєї популярності, складу групи включено Brendan Canning, який пізніше став учасником гурту Broken Social Scene.

Дискографія

Студійні альбоми

Міні-альбоми
Len (1992)

Сингли

Awards

Примітки

Посилання 

Музичні колективи, що з'явились 1991
Інді-рок гурти
Поп-панк гурти
Гурти альтернативного року
Сімейні музичні колективи
Музиканти Columbia Records